Тана́с — чоловіче особове ім'я, яке походить від українського імені грецького походження Атанасій, Танасій ( — «Атанасіос»), що означає  — «безсмертя», «безсмертний». Інші варіанти цього імені Атанас, Опанас, Панас.

Відомі особи з ім'ям Танас 
 Танас Кверама (1945 — 2004) — албанський письменник і журналіст.
 Танас Вражиновський (1941) — македонський фольклорист, дослідник прозового фольклору, зокрема народних легенд та міфології македонців, в т.ч. на еміграції (в Канаді та США).

Прізвища від ім'я Танас

Відомі особи з прізвищем Танасевич 
 Танасевич (значення)

Відомі особи з прізвищем Танасів 
 Танасів Оксана Миколаївна (1976) — українська та американська художниця, дизайнер, ілюстратор.

Відомі особи з прізвищем Танасов 

 Танасов (прізвище)

Відомі особи з прізвищем Танасюк 
 Танасюк Сергій Анатолійович (1968) — радянський та український футболіст, захисник.

Примітки 

Чоловічі імена
Прізвища